Magnolia Plantation steht für folgende im NRHP gelisteten Objekte:

 Magnolia Plantation (Louisiana), ID-Nr. 79001071.
 Magnolia Plantation (Maryland), ID-Nr. 75000926.
 Magnolia Plantation and Gardens (Charleston County, South Carolina), ID-Nr. 72001198.